Эмма Дженнифер Маккеон (; ) — австралийская пловчиха, пятикратная олимпийская чемпионка (2016 и 2020). Выиграла 17 медалей, в том числе четыре золотых, на чемпионатах мира по водным видам спорта; и 20 медалей, в том числе 14 золотых, на Играх Содружества в 2014, 2018 и 2022 годах. Рекордсменка среди всех австралийцев по количеству олимпийских наград за карьеру (11), по количеству золотых наград делит рекорд с Ианом Торпом (по 5). По количеству медалей на одних Олимпийских играх среди женщин делит рекорд с советской гимнасткой Марией Гороховской (по 7). Член ордена Австралии (AM).

Биография 
Маккеон родилась 24 мая 1994 года в Вуллонгонге. Она сестра Дэвида МакКеона и дочь Рона МакКеона, оба являются пловцами. Она получила среднее образование в 2012 году в Гимназии Иллаварра, а затем училась в Университете Гриффит на бакалавра в области общественного здравоохранения и укрепления здоровья по специальности питание. Она и её брат Дэвид тренируются под руководством Майкла Болла в Университете Гриффита.

Карьера 
Маккеон принимала участие в летних юношеских Олимпийских играх 2010 года в Сингапуре. Она выиграла золотую медаль в женской комбинированной эстафете 4×100 метров, серебряные медали на дистанции 100-метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4×100 метров, а также бронзовые медали на 50- , 200-метровых дистанциях вольным стилем и смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.

Олимпийские игры

2012 
Она не сумела отобраться на летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, Великобритания.

2016 
В апреле 2016 года Маккеон вошла в состав австралийской команды летних Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она приняла участие в эстафете 4×100 метров вольным стилем, которая завоевала золотую медаль за рекордное время 3.30,65. Маккеон также выиграла две серебряные медали в составах эстафет 4×200 метров вольным стилем и комбинированной 4×100 метров. Также Эмма завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем со временем 1.54,92. В 100-метровом финале баттерфляем она финишировала шестой.

Чемпионаты мира

2013 
В 2013 году она завоевала серебряную медаль в эстафете 4×100 метров вольным стилем на 15-м чемпионате мира по водным видам спорта, который прошел в Барселоне. Она также плавала в предварительных заплывах комбинированной эстафеты 4×100 метров и эстафеты 4×200 метров вольным стилем, завоевав серебряные медали в этих соревнованиях.

2015 
В 2015 году она участвовала в 16-м чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Она выиграла золотую медаль в эстафете 4×100 метров вольным стилем и бронзовую медаль в комбинированной эстафете 4×100 метров. Она также финишировала четвёртой на дистанции 100 метров баттерфляем и заняла седьмое место на 0дистанции вдвое длиннее.

2017 
Маккеон выиграла четыре серебряные и две бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию 2017 года. Она соревновалась на дистанции 100 метров баттерфляем. В предварительном раунде она была третьей со временем 56,81. После этого в полуфинале она стала второй, установив рекорд Океании (56,23). В финале она улучшила этот результат и финишировала второй после Сары Шестрем с рекордом Океании 56,18. На дистанции 200 м вольным стилем она прошла отбор в полуфинал с четвёртым результатом 1.56,61. Затем в полуфинале она стала второй. В финале она подтвердила свою хорошую форму и разделила серебряную медаль с Кэти Ледеки со временем 1.55,15. Её третья серебряная медаль была завоевана в эстафете 4×100 метров вольным стилем с Бронте Кэмпбелл, Бриттани Элмсли и Шейной Джек, её команда отстала от США на 0,29 секунды. Четвёртую серебряную медаль Эмма завоевала в комбинированной смешанной эстафете 4×100 м с товарищами по команде Митчем Ларкиным, Дэниелом Кейвом и Бронте Кэмпбелл .

2019 
На чемпионате мира 2019 года в корейском Кванджу, 22 июля, завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем, на финише уступила победительнице 0,78 секунды.

Игры Содружества

2014 
Эмма вошла в состав австралийской команды для участия в Играх Содружества 2014 года, проходивших в Глазго, где она выиграла шесть медалей: четыре золотые и две бронзовые. В первый день соревнований она выиграла золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем и стала частью австралийского эстафетного квартета вместе с Бронте Кэмпбелл, Мелани Шлангер и Кейт Кэмпбелл, которые завоевали золотую медаль и установили новый мировой рекорд 7.49,90 в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Она выиграла бронзовые медали на дистанции 100 метров баттерфляем, а затем в 100 м вольном стилем. Маккеон завоевала золотые медали в эстафетах 4×200 метров вольным стилем, где она установила рекорд Игр в составе команды, в которую также вошли Алишия Куттс, Бриттани Элмсли и Бронте Барратт, и комбинированной 4×100 метров с Эмили Сибом, Лорной Тонкс и Кейт Кэмпбелл. Благодаря завоеванию шести медалей Игр Содружества Эмма повторила рекорд, ранее установленный Ианом Торпом и Сьюзи О’Нил.

2018 
Маккеон выиграла медалей больше всех других пловцов в плавании на Играх Содружества 2018 года с четырьмя золотыми и двумя бронзовыми медалями; точно так же как и четырьмя годами ранее.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания 

Пловцы Австралии
Награждённые медалью ордена Австралии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от Австралии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Обладатели действующих мировых рекордов в плавании
Страницы с непроверенными переводами
Чемпионы Игр Содружества по плаванию